Millington ist der Name mehrerer 

Orte im Vereinigten Königreich:
 Millington (Yorkshire)
 Millington (Cheshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Millington (Connecticut)
 Millington (Illinois)
 Millington (Illinois)
 Millington (Maryland)
 Millington (Massachusetts), Geisterstadt
 Millington (Michigan)
 Millington (Mississippi)
 Millington (New Jersey)
 Millington (Oregon)
 Millington (Tennessee)
 Millington (Virginia)
 Millington Township (Michigan)

Personen:
 Charles S. Millington (1855–1913), US-amerikanischer Politiker
 Ernest Millington (1916–2009), britischer Politiker
 Richard Millington, britischer Ornithologe
 Ross Millington (* 1989), britischer Leichtathlet 
 Seaqueam Millington (* 1996), vincentischer Fußballspieler
 Thomas Millington (* 1628; † 1703/1704), englischer Mediziner

Sonstiges:
 Millington-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Millington Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Millington and Sons, ehemaliger britischer Briefumschlaghersteller, 1918 übernommen von John Dickinson & Co.